Dicteriadidae är en familj av trollsländor. Dicteriadidae ingår i ordningen trollsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Dicteriadidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Dicteriadidae